Пи́ерис обильноцветущий () — вид красивоцветущих кустарников из рода Пиерис семейства ; популярное декоративное садовое растение. В литературе встречаются и другие русские названия вида — пиерис пышноцветный, пиерис цветущий, пиерис горный.

Ядовитое растение, содержащее токсичный гликозид андромедотоксин.

Распространение 
Ареал вида ограничен горными районами востока США. Растение встречается в штатах Виргиния, Джорджия, Западная Виргиния, Северная Каролина и Теннесси.

Биологическое описание 
Пиерис обильноцветущий — обычно густой кустарник высотой до 2 м, однако может расти также и в форме древесной лианы, поднимаясь по стволам  на высоту до 10 м.

Растение отличается ранним и обильным цветением. Плод — деревянистая пятичленная коробочка.

Культивирование 
Вид используется в садоводстве, но в качестве садового растения за пределами США встречается редко.

Некоторые сорта пиериса обильноцветущего пригодны для выращивания в закрытых помещениях (см. раздел «Пиерис как комнатное растение» статьи Пиерис).

Растение пригодно для культивирования в зонах морозостойкости с 5 до 9.

Таксономия 
В синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пиерис обильноцветущий на сайте UCONN plant database 

Вересковые
Флора Северной Америки
Декоративные кустарники
Комнатные растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Americae septentrionalis Пурша